Английска висша лига 2010/11 (официално название Barclays Premier League) е 19-ият сезон на Английската висша лига откакто е основана през 1992. Разписанието на мачовете е обявено на 17 юни 2010. Сезонът започва на 14 август 2010 и завършва на 22 май 2011. Шампион от предния сезон 2009/10 е Челси.

Отбори 
Участват общо 20 отбора, включително 17 от сезон 2009/10 и 3 получили промоция от Чемпиъншип 2009/10.

Хъл Сити, Бърнли и Порстмут отпадат от Висшата лига 2009/10 след като завършват на последните 3 места. От трите отпаднали отбора, Портсмут има най-голям престой във Висшата лига като клуба участва осем години подред в най-високото ниво на английския футбол. За сравнение Хъл Сити и Бърнли се връщат в Чемпиъншип след две и една година, в този ред, престой.

Шампионите от Чемпиъншип 2009/10, Нюкасъл Юнайтед и вторият Уест Бромич Албиън се класират с директна промоция във Висшата лига. Двата отбра се завръщат след като са участвали във Висшата лига за последно през сезона 2008/09. Блакпул играе за пръв път във Висшата лига на Англия от нейното създаване през сезон 1992/93 г.

Това е първият път след сезона 1983/84, в който четирите отбора от Западен Мидландс – Уест Бромич Албиън, Астън Вила, Бирмингам Сити и Уулвърхямптън Уондърърс са в една и съща дивизия по едно и също време. Също така това е първият път, когато дербито Блек Кънтри (Уест Бромич срещу Уулвърхямптън) ще бъде играно във Висшата лига. Тъй като Портсмут изпадна в Чемпиъншип, този сезон на Висшата лига няма да има клубове от Южна Англия.

Информация

Промени в мениджърите

Турнирна таблица 

Последно обновяване: 21 май 2011 г.

1Стоук Сити се класира за плейофите на Лига Европа като финалист за Купата на Англия, тъй като носителят на трофея Манчестър Сити си осигурява участие в Шампионска лига.

2Бирмингам Сити се класира за третия предварителен кръг на Лига Европа като носител на Купата на лигата въпреки че ще играе следващия сезон в Чемпиъншип.

Източник: Английска висша лига

Правила за класиране: 1-во точки, 2-ро голова разлика, 3-то вкарани голове

(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Резултати 

Последно обновяване: 22 май 2011 г. Източник: Английска висша лига

Позиции по кръг

Голмайстори

Асистенции

Хеттрикове

Голове 
 Първи гол за сезона: 15:15, 14 август 2010 – Стюърт Даунинг за Астън Вила срещу Уест Хям (15-а минута)
 Най-бързо вкаран гол: 00:37, 10 ноември 2010 – Маруан Шамак за Арсенал срещу Уулвърхямптън Уондърърс 
 Най-голяма победа: 6 гола
 Челси 6 – 0 Уест Бромич Албиън (14 август 2010)
 Арсенал 6 – 0 Блакпул (21 август 2010)
 Уигън Атлетик 0 – 6 Челси (21 август 2010)
 Нюкасъл Юнайтед 6 – 0 Астън Вила (22 август 2010)
 Манестър Юнайтед 7 – 1 Блекбърн Роувърс (27 ноември 2010)
 Най-резултатни мачове: 8 гола
 Манчестър ЮНайтед 7 – 1 Блекбърн Роувърс (27 ноември 2010)
 Евертън 5 – 3 Блакпул (5 февруари 2011)
 Нюкасъл 4 – 4 Арсенал (5 февруари 2011)
 Най-много голове от един отбор: 7 гола – Манчестър ЮНайтед 7 – 1 Блекбърн Роувърс (27 ноември 2010)
 Най-малко мачове без отбелязан гол: 3 – Манчестър Юнайтед
 Най-много мачове без отбелязан гол: 9
 Уест Бромич Албиън
 Уест Хям Юнайтед
 Уигън Атлетик

Дисциплина 
 Най-много жълти картони (отбор): 55 – Астън Вила
 Най-много жълти картони (играч): 9
 Чарли Адам (Блакпул)
 Стив Гохури (Уигън Атлетик)
 Шейк Тиоте (Нюкасъл Юнайтед)
 Най-много червени картони (отбор): 6
 Арсенал
 Уест Бромич Албиън
 Най-много червени картони (играч): 2
 Лий Кетърмол (Съндърланд)
 Лоран Косчелни (Арсенал)
 Юсуф Мулумбу (Уест Бромич Албиън)
 Райън Шоукрос (Стоук Сити)
 Най-много фалове: 77 – Кевин Дейвис (Болтън Уондърърс)

Чисти мрежи 
 Най-много чисти мрежи: 12 – Манчестър Сити
 Най-малко чисти мрежи: 1 – Уест Бромич Албиън

Източници 

2009/10